ЗАО «Вологодский электромеханический завод» (ЗАО «ВЭМЗ») — производственное предприятие России расположенное в городе Вологде по адресу: Советский проспект, 148. Завод специализируется на выпуске комплектных трансформаторных подстанций, высоковольтного и низковольтного электрооборудования.

История 
Завод основан в 1946 году на базе электромеханической мастерской (созданной по приказу  «Главсельэлектро» НКЗ СССР №114 от 16.02.1946). Предприятие преобразовано в завод по приказу Госкомитета по энергетике и электрификации СССР № 69 от 19.03.1965. Вологодский ЭМЗ входил в состав треста «Верхневолжсксельэлектросетьстрой». 

В 1993 году в результате проведенной приватизации государственное предприятие «Вологодский ЭМЗ» преобразуется в акционерное общество.

Продукция 

По состоянию на 2010 год завод производит следующую электротехническую продукцию:
 Комплектные трансформаторные подстанции на номинальное напряжение 10 кВ
 Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО-366, КСО-393)
 Разъединители высоковольтные (серия РВ)
 Выключатели нагрузки (серия ВН-10)
 Панели распределительных щитов (серия ЩО-70)
 Рубильники (серии РПС, РБ, РПБ, РП-5, Р3545, Р-2515, РПЦ)
 Переключатели (серия ПБ)

Производственные цеха 
 Электрощитовой цех
 Механический цех
 Энергомеханический отдел

Ссылки 
 Официальный сайт завода
 Вологодский электромеханический завод на сайте Завод.ру

Литература 
 

Предприятия Вологды
Электротехнические компании России
Предприятия электротехнической промышленности СССР
Предприятия электротехнической промышленности России